Янисъя́рви (, в дословном переводе — «заячье озеро»):

 Янисъярви — озеро в Карелии
 Янисъярви — станция в Карелии
 Янисъярви — посёлок при станции в Карелии